Ravage steht für:
 Ravage (Film), US-amerikanischer Horror-Thriller aus dem Jahr 2019
 Ravage, niederländische progressive, linkspolitische Zeitschrift